Александр Сергеевич Амбразанцев ( — ?) — военачальник Российской империи, генерал-майор.

Биография 
Родился  года. Происходил из дворян Симбирской губернии. Родители: Сергей Николаевич (1805—1868), сын генерала Николая Дмитриевича Амбразанцева (Амберсадзе, Амбрациев, 1754—1814), и Варвара Алексеевна (урождённая Ададурова). Брат генерал-лейтенанта (затем тайного советника) Алексея Сергеевича Амбразанцева-Нечаева (1832—1897).

По окончании Николаевского училища гвардейских юнкеров  1861 года корнетом был произведён в Кавалергардский полк, но уже 21 октября того же года по домашним обстоятельствам уволен со службы.

В 1864 году зачислен по армейской кавалерии поручиком; в 1865 году переведён корнетом в лейб-гвардейский кирасирский Её Величества полк, где командовал 2-м эскадроном. Ротмистр с 1873 года, подполковник с 1875 года. В 1880 году произведён в полковники.

В 1890 году назначен командиром 32-го Чугуевского Её Величества драгунского полка.

В 1894 году произведён в генерал-майоры и назначен командиром 1-й бригады 2-й кавалерийской дивизии.

В 1899 году уволен в отставку с мундиром и пенсией.

Семья 
С 1861 года был женат на дочери генерал-майора Олимпиаде Ивановне Деевой. Их сыновья:
 Сергей (1879—1943), ротмистр, участник Белого движения. В эмиграции в Харбине.
 Владимир (1881—1946), подполковник 8-го уланского полка, участник Белого движения.

Примечания

Источники 
 
 
 Сергей Владимирович Волков. Генералитет Российской империи: энциклопедический словарь генералов и адмиралов от Петра I до Николая II, Том 1

Выпускники Школы гвардейских подпрапорщиков и кавалерийских юнкеров
Кавалергарды
Генерал-майоры (Российская империя)